Піч — побутовий пристрій, що використовується для обігрівання приміщення та приготування їжі. Був найважливішою частиною побуту і ще й сьогодні є таким для сільського населення.
 Руська піч — масивна піч з лежанкою, поширена у Росії, Білорусі і деяких областях України.
 Груба — піч для обігрівання приміщень, іноді для приготування їжі.

Спеціальні 
 Піч промислова — промислова споруда для теплової обробки матеріалів у якому-небудь технологічному процесі.
 Доменна піч
 Піч (гірництво)
 Піч (теплотехніка, металургія)
 Електропіч
 Мікрохвильова піч
 Дугова піч
 Конвекційна піч

Прізвище 

 Карл Франц Піч — чеський органіст.
 Пауль Піч — німецький автогонщик і видавець.

Вигадані персонажі 
 Принцеса Піч — персонаж відеоігор.

Астрономія 
 Піч — сузір'я.

Топонім 
 Піч — округ у штаті Джорджія.

Див. також 
 Піч — символ
 Печ